Pereleski () ist der Name folgender Orte:
 Pereleski (Belgorod), Oblast Belgorod, Russland  
 Pereleski (Jaroslawl), Oblast Jaroslawl, Russland
 Pereleski (Pensa), Oblast Pensa, Russland
 Pereleski (Kaliningrad, Selenogradsk) (Waldhausen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen), Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Pereleski (Kaliningrad, Tschernjachowsk), (Mühle Keppurren, 1938–1946 Friedrichsmühle, Kreis Insterburg, Ostpreußen), Rajon Tschernjachowsk, Russland
 Pereleski (Kaliningrad, Prawdinsk), (Gräbenswalde, Kreis Gerdauen, Ostpreußen), untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Russland